

Населені пункти та їхні частини
 Ліпно — місто в Ліпновському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Ліпно — гміна в Лещинському повіті Великопольського воєводства
 Ліпно — гміна в Ліпновському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Ліпно — село в гміні Ліпно Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ліпно — село в гміні Єжево Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ліпно — село в гміні Свідниця Зеленогурського повіту Любуського воєводства
 Ліпно — село в гміні Дрезденко Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства
 Ліпно — село в гміні Бжезньо Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Ліпно — село в гміні Плятерув Лосицького повіту Мазовецького воєводства
 Ліпно — село в гміні Пшисуха Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Ліпно — село в гміні Немодлін Опольського повіту Опольського воєводства
 Ліпно — село в гміні Ґлувчице Слупського повіту Поморського воєводства
 Ліпно — село в гміні Окса Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ліпно — село в гміні Ліпно Лещинського повіту Великопольського воєводства
 Ліпно — село в гміні Полчин-Здруй Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства
 Ліпно — частина міста Прудник у Прудницькому повіті Опольського воєводства
 Ліпно — колонія в гміні Закшувек Красницького повіту Люблінського воєводства

 Ліпно — озеро в Поморському воєводстві

Примітки